La Liga 1928 è stata la 8ª edizione del Campionato polacco di calcio e vide la vittoria finale del .

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1928
Campionato polacco di calcio